Ручьевые саламандры () — род хвостатых земноводных из семейства безлёгочных саламандр. Насчитывает 27 видов.

Общая длина представителей этого рода варьирует от 5 до 20 см. Голова небольшая. Глаза выпуклые с горизонтальными зрачками. У некоторых видов сохраняются жабры, глаза не совсем развиты. Туловище стройное, хвост довольно длинный, у ряда видов уплощённое. Конечности у большинства представителей рода достаточно развиты, только у некоторых они слабые и тонкие. В основном виды различаются своей окраской. Она достаточно яркая: преобладают жёлтые, оранжевые, красные, оливковые, зелёные, светло-коричневые цвета. Спина обычно покрыта тёмными пятнышками или точечками различной формы и количества. Брюхо в основном однотонное.

Любят пещеры, проточные быстрые реки, ручьи. Отсюда и происходит название этих земноводных. Ведут полуводный образ жизни. Днём прячутся под камнями или в расщелинах. Питаются различными беспозвоночными.

Яйцекладущие земноводные. Самки откладывают до 50 яиц.

Живут от южной Канады до восточных штатов США.

Классификация 
В род включают следующие виды:

 Eurycea aquatica
 Двухлинейная саламандра (Eurycea bislineata)
 Eurycea chamberlaini
 Eurycea chisholmensis
 Eurycea cirrigera
 Eurycea guttolineata
 Пунктирная саламандра (Eurycea junaluska)
 Eurycea latitans
 Eurycea longicauda
 Сумеречная саламандра (Eurycea lucifuga)
 Eurycea multiplicata
 Eurycea nana
 Eurycea naufragia
 Eurycea neotenes
 Eurycea pterophila
 Карликовая саламандра (Eurycea quadridigitata)
 Техасская саламандра (Eurycea rathbuni)
 Белая саламандра (Eurycea robusta)
 Eurycea sosorum
 Eurycea spelaea
 Eurycea tonkawae
 Eurycea tridentifera
 Eurycea troglodytes
 Eurycea tynerensis
 Eurycea wallacei
 Eurycea waterlooensis
 Eurycea wilderae

Примечания

Ссылки 
 Bisby F. A., Roskov Y. R., Orrell T. M., Nicolson D., Paglinawan L. E., Bailly N., Kirk P. M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist. Species 2000: Reading, UK. Retrieved on 24 september 2012.
 Eurycea Rafinesque, 1822.
 Plethodontidae. 

Безлёгочные саламандры
Земноводные Северной Америки